Опытная станция — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Опытная станция — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Опытная станция — посёлок в Алексеевском районе Белгородской области.
 Опытная станция — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Опытная станция — посёлок в Питерском районе Саратовской области.

См. также 
 Посёлок Опытной Станции ВНИИК
 Калужская опытная сельскохозяйственная станция